El término «virgen» (o «La Virgen») puede referirse a:

División administrativa

Sexualidad 
 La virginidad, estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Vulgarmente a estas personas se les denomina Piras, o simplemente “H”

Religión 
 La Virgen María, la madre de Jesús de Nazaret según los evangelios - "La Virgen" por antonomasia.
 Alguna de las advocaciones marianas o "vírgenes" de la religión católica.
 Las vírgenes vestales, miembros de la comunidad de sacerdotisas consagradas a la diosa Vesta en la antigua Roma.

Toponimia 
 La Virgen, caserío de La Apartada, Córdoba, Colombia.
 La Virgen, en Alajuela, Costa Rica.
 La Virgen (C.P. 39507), localidad de Udias, Cantabria, España.
 La Virgen del Camino (C.P. 24198), localidad de Valverde de la Virgen, León, España.
 Campillo de la Virgen (C.P. 02129), localidad de Albacete, España.
 Lance de la Virgen (C.P. 04778), localidad de Almería, España.

Personas 
 Alfonso Virgen Meza (1889-1975), piloto militar mexicano.

Otros usos 
 El aceite virgen, aceite natural sin elaborar.
 El soporte virgen, soporte para almacenar música, vídeo o datos informáticos en el que todavía no ha sido grabado ningún contenido.
 El territorio virgen, zona geográfica en la que jamás ha habido constancia de que el hombre ha estado en ella.
 El espacio virgen, lugar donde se dictan talleres de creatividad y diseño gráfico en Argentina.